18-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2006/07 — турнир среди 14 клубов Высшей лиги.

Чемпионом впервые стал «Олимпи» (Рустави), опередивший на 1 очко серебряного призёра — тбилисское « Динамо». Третье место занял столичный «Амери».

Участники

Итоговая таблица 

* «Чихура» сохранила место в Высшей лиге, обыграв 27 мая занявшую 3-е место в Первой лиге команду «Гагра» Тбилиси — 2:1, д.в.

По итогам чемпионата Грузии-2006/07 Высшую лигу покинули «Дила» и «Кахети».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2006/2007
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 2006 году
Спорт в Грузии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007